Гаса́н или Гасса́н — мужское имя арабского происхождения, форма имени Хасан. в переводе на русский язык означает «хороший», «красивый», «мужественный» и т. д. Распространено у мусульман.

 Гасан Абдуллаев — советский и азербайджанский физик, Президент АН Азербайджанской ССР
 Гасан Гасанов — премьер-министр Азербайджана (1991—1992)
 Гасан Гусейнов — доктор филологических наук, историк культуры и политолог
 Гасан-бек Зардаби — азербайджанский просветитель и публицист
 Гасан Наджафов — Герой России
 Гасан Турабов — азербайджанский советский актёр
 Гассан Канафани — палестинский писатель и драматург

Вымышленные персонажи
 Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб — джинн, заглавный герой сказки Л. Лагина «Старик Хоттабыч»

См. также 
 Гасаналиага-хан Карадагский — азербайджанский педагог, поэт, историк, переводчик.
 Гасаноглы Иззеддин — основоположник азербайджанской литературы, писавший на персидском и тюрко-азербайджанском языках.

Литература 
 

Имена арабского происхождения